Ко́пи — многозначный термин.

 Копи — устаревшее название сооружения для подземной разработки полезных ископаемых.
 Копи — посёлок в Милославском районе Рязанской области.
 Копи (наст. имя — Рауль Дамонте Ботана; 1939—1987) — аргентинский и французский прозаик, драматург и художник-карикатурист.
 Копи — железнодорожная станция Свердловской железной дороги.

См. также